Каупер Едвард Альфред — англійський інженер і винахідник, розробив один з типів повітронагрівачів, що часто називаються за ім'ям свого винахідника «кауперами».
 Каупер — одна з назв повітронагрівача регенеративного типу, розробленого 1857 року Едвардом Каупером, назва якого походить від імені винахідника.

Доменне виробництво